Ива́н Влади́мирович Алы́пов (род. , ) — российский спортсмен, заслуженный мастер спорта России. Член олимпийской сборной команды России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Турине. Обладатель бронзовой медали Олимпиады-2006 в командном спринте в паре с Василием Рочевым. В сборной команде России с 2000 года.

Рост 178 см, вес 71 кг.

Тренер: В. В. Алыпов.
Первые тренеры: В. В. Алыпов, Ю. И. Измаденов.

Выступает за: СК «Динамо», Свердловскую и Тюменскую область (до 2010 года).

Образование высшее: УГТУ-УПИ (факультет физической культуры).

Алыпов и Олимпиада-2010 в Ванкувере 
Тренируясь в сезоне 2009/2010 годов отдельно от сборной команды, хотел отобраться на Олимпийские игры в Ванкувере, однако был отстранен по медицинским показаниям от участия в соревнованиях на две недели. По истечении двух недель Иван понял, что в сборной команде никто не заинтересован в его участии в Олимпиаде и главным тренером сборной команды страны Юрием Чарковским в проведении медицинского освидетельствования на этапе Кубка мира в Дёмино ему было отказано. Иван сумел даже пройти через несколько дней медицинский осмотр в РУСАДА за свой счёт и выяснилось, что все его показатели в норме, однако олимпийский «поезд» 2010 года от него ушёл.

Этот эпизод послужил причиной довольно жёсткой публичной реплики Ивана в печати:

…Знаете, после всего случившегося я думаю, что в курс предметов, которые читают в училищах олимпийского резерва и в институтах физической культуры, нужно вводить дисциплину «Дворцовые интриги»…

Достижения 
 2003: Всемирная Универсиада 1 место 30 км (масстарт)
 2004: Кубок Мира 3 место 30 км (масстарт)
 2004: Кубок Мира 2 место командный спринт
 2005: Кубок Мира 1 место командный спринт
 2006: Чемпионат России 1 место 50 км (масстарт)
 2006: Чемпионат России 2 место командный спринт
 2006: Олимпийские игры 3 место командный спринт
 2007: Кубок мира 2 место 30 км (масстарт)
 2007: Чемпионат России 2 место 50 км (масстарт)
 2008: Кубок России 1 место 20 км (дуатлон)
 2008: Кубок России 2 место командный спринт
 2008: Чемпионат России 3 место 30 км (дуатлон)
 2008: Чемпионат России 3 место командный спринт
 2009: Тюменский марафон 1 место 50 км
 2009: Кубок России 3 место 15 км (классика)
 2009: Чемпионат России 2 место командный спринт
 2009: Чемпионат России 1 место 15 км (свободный стиль)
 2010: Континентальный Кубок FIS, победитель общего зачета сезона 2009/2010

Примечания

Ссылки 

 Иван Алыпов: «До Ванкувера счет уже идет не на дни, а на часы»
 / Иван Алыпов: «Сейчас мне необходимо стартовать, стартовать и ещё раз стартовать» 
 Иван Алыпов: Всегда есть шанс проявить себя по-новому
 Иван Алыпов: Дождемся снега!

См. также 
 Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2006

Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Заслуженные мастера спорта России
Лыжники России
Лыжники по алфавиту
Выпускники Уральского технического университета